CFDA peut correspondre à :
 Chemins de fer départementaux des Ardennes, une compagnie ferroviaire disparue ;
 CFDA-FM, une radio québécoise ;
 Coordination française pour le droit d'asile, un regroupement d'associations françaises dont l'objet est la défense du droit d'asile ;
 Council of Fashion Designers of America, ou en français le conseil des créateurs de mode américains, une association regroupant les professionnels de la mode des États-Unis.